Jen-pien Fu-te () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v městském okresu Jongil v korejské autonomní prefektuře Jen-pien, provincie Ťi-lin. Založen byl v roce 1955 pod názvem Ťi-lin. Svůj současný název nese od roku 2016. Klubové barvy jsou červená a bílá. Od sezóny 2016 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává v Jongilském celostátním fitness centru s kapacitou 30 000 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Jen-pien Fu-te ()

Historické názvy 

 1955 – Ťi-lin (Ťi-lin cu-čchiou ťü-le-pu)
 1957 – Čchang-čchun (Čchang-čchun cu-čchiou ťü-le-pu)
 1959 – Ťi-lin (Ťi-lin cu-čchiou ťü-le-pu)
 1988 – Jongil Blue Cat (Jongil Blue Cat cu-čchiou ťü-le-pu)
 1989 – Jen-pien University (Jen-pien University cu-čchiou ťü-le-pu)
 1993 – Ťi-lin Samsung (Ťi-lin Samsung cu-čchiou ťü-le-pu)
 1995 – Jen-pien Hyundai Motor (Jen-pien Hyundai Motor cu-čchiou ťü-le-pu)
 1997 – Jen-pien Ao-tung (Jen-pien Ao-tung cu-čchiou ťü-le-pu)
 1999 – Ťi-lin Ao-tung (Ťi-lin Ao-tung cu-čchiou ťü-le-pu)
 2001 – Jen-pien (Jen-pien cu-čchiou ťü-le-pu)
 2004 – Jen-pien Century (Jen-pien Century cu-čchiou ťü-le-pu)
 2005 – Jen-pien (Jen-pien cu-čchiou ťü-le-pu)
 2011 – Jen-pien Pektusan Tiger (Jen-pien Pektusan Tiger cu-čchiou ťü-le-pu)
 2014 – Jen-pien Čchüan-jang-čchüan (Jen-pien Čchüan-jang-čchüan cu-čchiou ťü-le-pu)
 2015 – Jen-pien Pektusan (Jen-pien Pektusan cu-čchiou ťü-le-pu)
 2016 – Jen-pien Fu-te (Jen-pien Fu-te cu-čchiou ťü-le-pu)

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1987: Chinese Jia-B League
 1988: Chinese Jia-A League
 1989–1990: Chinese Yi League
 1991–1993: Chinese Jia-B League
 1994–2000: Chinese Jia-A League
 2001–2003: Chinese Yi League North
 2004: Chinese League Two North
 2005–2015: China League One
 2016– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1955
Jen-pien